High Hopes (1988), een film van Mike Leigh
High Hopes (2006), een film van Joe Eckardt
High Hopes (Pink Floyd), een nummer van Pink Floyd uit 1994
High Hopes (Bruce Springsteen), een album van Bruce Springsteen uit 2013
High Hopes (Panic! at the Disco), een nummer van Panic! at the Disco uit 2018